Beauchêne bezeichnet
 die ehemalige Gemeinde Beauchêne in der französischen Region Centre-Val de Loire, siehe Beauchêne (Loir-et-Cher)
 die ehemalige Gemeinde Beauchêne in der französischen Region Normandie, siehe Beauchêne (Orne)
 die Gemeinde Saint-Julien-en-Beauchêne in der französischen Region Provence-Alpes-Côte d'Azur
 die südlichste der Falklandinseln, Beauchene Island (französisch Île Beauchêne)

Beauchêne ist der Familienname folgender Personen:
 Atala Beauchêne (1814–1894), französische Schauspielerin
 Jacques Gouin de Beauchêne (1652–1730), französischer Kapitän, Entdecker der Île Beauchêne

Siehe auch:
 Beauchesne (altfranzösische Form von Beauchêne)